У́лица двена́дцать лет Октября́ или У́лица двенадцатиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица 12 лет Октября — улица в Брянске.
 Улица 12 лет Октября — улица в Смоленске.

См. также 
 Улица Октября
 Переулок 12 лет Октября — переулок в Брянске.
 Проезд 12 лет Октября — проезд в Брянске.